„Official Documents Concerning the Deplorable Condition of Affairs in Macedonia“ () е пропагандна гръцка книга, в която се изброяват гръцките и гъркоманските жертви, дадени срещу терористите и четите на ВМОРО в Македония и Тракия. Издадена е на английски език по поръчка на патриарх Йоаким III Константинополски в печатницата на Цариградската патриаршия в Цариград.

Книгата е разделена на три части, в първата се съдържат няколко такрири, петиции и меморандуми до Високата порта, във втората част се съдържат рапорти на епархиите Струмица, Костур, Мъгленска и Воденска, Пелагония и Преспа, Драма, Сяр, Неврокоп. Третата част от книгата е подробна таблица, в която по епархии са изброени „православните християни, убити през последните няколко години от инструментите на българските комитети в Македония и Тракия“.

Списък на убитите по епархии

Битолски вилает

Битолска епархия

Костурска епархия

Преспанска епархия

Мъгленска епархия 

БЕЛЕЖКА: Към гореизброените паднали жертви на българските жестокости трябва да се добавят 75 други, 12 от които са жени, убити на 4 август 1903 година в Арменско, което е разрушено същия ден. Както и 92 други в село Мокрени (Mokraina), което е разрушено на 16 август 1903 година.

Солунски вилает

Солунска епархия

Драмска епархия

Мелнишка епархия

Струмишка епархия 

Направен е и опит за убийството на митрополит Григорий Струмишки. Подробности могат да се видят в доклада на митрополита на страница 85.

Неврокопска епархия

Воденска епархия 

На 14 юни 1906 скандалната чета на Лука изгаря манастира „Св. Йоан Кръстител“, който принадлежи на митрополията на Воден и отстои на 3 часа от Негуш.

Сярска епархия

Одрински вилает

Одринска епархия

Лютишка епархия

Визенска епархия

Бележки в оригинала 
  Същата чета изгаря 74 къщи и нанася щети в размер 5-6000 паунда.

  В същия ден Буковският манастир е изгорен от чета на ВМОРО с помощта на бензин.

  В същия ден в селото същата чета на Наум прави опит за убийството на митрополит Йоаким Пелагонийски.

  На 26 февруари 1905 година е опожарен от български бандити Чуриловският манастир „Св. Николай“, на 8 март – Сливенският манастир „Св. Николай“, а на 18 март – Жиковищкият.

  На същия ден езикът на една от дъщерите на гореспомения е отрязан.

Вижте също 
 Tragedies of Macedonia

Бележки 

Гръцка въоръжена пропаганда в Македония
Книги за Македония
Книги от 1906 година